|}

Die Bahnstrecke Florenz–Rom ist eine elektrifizierte italienische Hauptstrecke, die Florenz, die Hauptstadt der Toskana, mit Rom, der Hauptstadt Italiens, auf 314 km Länge verbindet. In Italien wird sie auch als „Linea lenta“ (langsame Linie) im Gegensatz zur Schnellfahrstrecke „Direttissima“ zwischen den beiden Städten bezeichnet. Beide Bahnstrecken verlaufen weitgehend parallel, sind mehrfach miteinander verknüpft und Bestandteil der europäischen Eisenbahnachse Berlin–Palermo und somit von großer Bedeutung für den internationalen und nationalen Verkehr.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde in mehreren Etappen zwischen 1862 und 1875 eröffnet.

Streckenverlauf 
Die Bahnstrecke beginnt im Hauptbahnhof Firenze SMN, von wo aus sie sich in nordöstlicher Trassenführung um die Fiorentiner Altstadt windet und vor dem Bahnhof Firenze-Rovezzano in der Arnoniederung primär Richtung Osten weiter flussaufwärts, dem gewundenen Verlauf folgend (nach Ausfädelung der Direttissima am nördlichen Talfuß), bis Pontassieve angelegt wurde. Von hier aus verläuft die Arnofurche weiter süd(ost)wärts bis Montevarchi, wobei die Direttissima etwa Incisa in Val d’Arno grob parallel gebaut wurde. Bei Montevarchi besteht eine Verknüpfung mit der Schnellfahrstrecke, hernach weicht die Trassierung ins südliche hügelige Hinterland des Valdarno kurvenreich aus topographischen Gründen bis Arezzo aus. Anschließend verläuft die Bahnstrecke im Val di Chiana südwärts, weicht aber ostwärts von Autobahn und Direttissima über Cortona ab, passiert das Westufer des Trasimenischen Sees und erreicht schließlich Orvieto: Zuvor läuft die Bahnstrecke freilich wieder teils gebündelt mit der Direttissima nach der Wasserscheide bei Chiusi (bzw. Chiusi Scalo) im südlichen Val di Chiana (Provinz Terni). Dabei wechselt sie wie die Schnellfahrstrecke bei Fabro noch vor Orvieto unter einem Höhenzug ins Tal der Paglia. Gebündelt mit der Direttissima wird Orvieto passiert und hier auch in das Tibertal eingetreten. In weiterer Folge nutzt die Altstrecke hauptsächlich den linken (östlichen bzw. nördlichen) Talhangfuss bis Settebagni in den Außenbezirken Roms, wo sie sich wieder mit der westlich im Bergland geradliniger gebauten Schnellfahrstrecke vereint. Südlich davon, bei der Stazione di Roma Smistamento (Güterbahnhof von Rom), wendet sie sich kurz ins Tal des Aniene, von dem aus sie dann schließlich Roma Termini erreicht.

Weblinks 

 Ferrovie dello Stato Italiane, FS Italiane Group
 Trenitalia Map - ACP Rail, ACP Rail International

Bahnstrecke in der Toskana
Bahnstrecke in Umbrien
Bahnstrecke im Latium